San Giorgio puede referirse a:
 San Giorgio Albanese, municipio situado en el territorio de la provincia de Cosenza, en Calabria (Italia)
 San Giorgio in Bosco, localidad y comune italiana de la provincia de Padua, región de Véneto (Italia)
 San Giorgio Canavese, localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte (Italia)
 San Giorgio a Cremano, municipio italiano localizado en la Ciudad metropolitana de Nápoles, región de Campania (Italia)
 San Giorgio Ionico, localidad y comune italiana de la provincia de Tarento, región de Apulia (Italia)
 San Giorgio La Molara, municipio situado en el territorio de la Provincia de Benevento, en la Campania, (Italia)
 San Giorgio su Legnano, localidad y comune italiana de la provincia de Milán, región de Lombardía, (Italia)
 San Giorgio a Liri, localidad y comune italiana de la provincia de Frosinone, región de Lacio, (Italia)
 San Giorgio di Lomellina, una localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía, (Italia)
 San Giorgio Lucano, municipio situado en el territorio de la provincia de Matera, en Basilicata, (Italia)
 San Giorgio di Mantua, localidad y comune italiana de la provincia de Mantua, región de Lombardía, (Italia)
 San Giorgio Morgeto, municipio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria, (Italia)
 San Giorgio Monferrato, localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, (Italia)
 San Giorgio di Nogaro, localidad y comune italiana de la provincia de Udine, en la región autónoma de Friuli-Venecia Julia, (Italia)
 San Giorgio di Pesaro, una localidad italiana de la provincia de Pesaro y Urbino, región de las Marcas, (Italia)
 San Giorgio delle Pertiche, localidad y comune italiana de la provincia de Padua, región de Véneto, (Italia)
 San Giorgio Piacentino, municipio de la provincia de Piacenza, en Emilia-Romaña, (Italia)
 San Giorgio di Piano, municipio de la Provincia de Bolonia, en Emilia-Romaña, (Italia)
 San Giorgio della Richinvelda, localidad y comune italiana de la provincia de Pordenone, región de Friuli-Venecia Julia, (Italia)
 San Giorgio del Sannio, municipio de la Provincia de Benevento, en la Campania, (Italia)
 San Giorgio Scarampi, localidad y comune italiana de la provincia de Asti, región de Piamonte, (Italia)